Бракосочетание Альберта, герцога Йоркского, и Елизаветы Боуз-Лайон состоялось 26 апреля 1923 года в Вестминстерском аббатстве. На церемонии присутствовали все члены британского королевского дома, включая родителей жениха — короля Георга V и королеву Марию Текскую. В 1936 году Альберт стал королём Великобритании под именем Георг VI. Брак просуществовал до смерти Георга в 1952 году, в нём родились королева Елизавета II и принцесса Маргарет.

Предыстория 
Принц Альберт, герцог Йоркский (Берти в кругу семьи), был вторым сыном короля Великобритании Георга V и наследником престола второй очереди — после отца и старшего брата Эдуарда, принца Уэльского. Он ещё в 1921 году сделал предложение леди Елизавете Боуз-Лайон, но получил отказ, так как его избранница боялась ограничений, связанных со столь высоким положением. Принц заявил, что не женится ни на ком другом, и его мать, королева Мария, посетила дом Елизаветы, чтобы своими глазами увидеть эту девушку. Она убедилась, что леди Боуз-Лайон - «единственная девушка, которая может сделать Берти счастливым», но всё же отказалась вмешиваться. В это самое время за Елизаветой ухаживал Джеймс Стюарт, конюший Альберта, позже оставивший службу ради более высокооплачиваемой работы в американском нефтяном бизнесе.

В феврале 1922 года Елизавета была подружкой невесты на свадьбе сестры Альберта, принцессы Марии, с виконтом Лэсселсом. В марте герцог Йоркский снова сделал предложение и снова получил отказ. 13 января 1923 года Елизавета согласилась выйти замуж за Альберта, хотя её опасения оставались в силе.

Церемония

После свадьбы 
В браке Альберта и Елизаветы родились две дочери: Елизавета и Маргарет. В 1936 году, после смерти отца, Георга V и отречения от престола старшего брата, Эдуарда VIII, Альберт стал королём под именем Георг VI. Он умер в 1952 году, и престол перешёл к его старшей дочери Елизавете. Вдовствующая королева прожила 102 года и скончалась в 2002 году.

Примечания 

Королевские свадьбы Великобритании